Matcherna i Gruppspelet i Världsmästerskapet i fotboll 1930 pågick från 13 till 22 juli 1930. 13 lag delades upp i fyra grupper om tre lag, bortsett från grupp 1 som innehöll fyra lag. Sju lag deltog från Sydamerika, två från Nordamerika och fyra lag från Europa. Det lag med flest poäng efter gruppspelet gick vidare till utslagsspelet.

Argentina, Jugoslavien, Uruguay och USA vann sina grupper och avancerade från gruppspelet.

Grupp 1

Frankrike mot Mexiko

Argentina mot Frankrike

Chile mot Mexiko

Chile mot Frankrike

Argentina mot Mexiko

Argentina mot Chile

Grupp 2

Jugoslavien mot Brasilien

Jugoslavien mot Bolivia

Brasilien mot Bolivia

Grupp 3

Rumänien mot Peru

Uruguay mot Peru

Uruguay mot Rumänien

Grupp 4

USA mot Belgien

USA mot Paraguay

Paraguay mot Belgien

Referenser

Webbkällor 
 

Världsmästerskapet i fotboll 1930